IV Circoscrizione – zona di Palermo
IV Circoscrizione – zona di Trieste